Ю́рий Копыло́в:
 Копылов, Юрий Михайлович (род. 1946) — мэр Владивостока (2000—2004).
 Копылов, Юрий Семёнович (1942—2012) — советский и российский театральный режиссёр и педагог.
 Копылов, Юрий Яковлевич (1930—1998) — советский хоккеист.